Bupleurum martjanovi är en flockblommig växtart som beskrevs av Porphyriy Nikitich Krylov. Bupleurum martjanovi ingår i släktet harörter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor

Externa länkar 

Harörter
martjanovi